Schaar (gereedschap), een type gereedschap dat wordt gebruikt om allerlei materialen door te knippen of af te knippen
 schaar (anatomie), de gelijkaardig gevormde voorpoten van kreeftachtigen, een soort 'knippende' wapens 
 Schaar (voltige), een verplichte oefening van voltige (turnen op een bewegend paard)
 Schaar, een onderdeel in het aandrijfmechanisme van de stoomschuif van een stoomlocomotief
 de schaarbeweging, een passeerbeweging in voetbal
 Orthogonale schaar, twee families van functies, waarbij elke functie uit de ene familie, elke functie uit de andere familie loodrecht snijdt
 'Scharen',  een ander woord voor tribadisme, een lesbische seksuele handeling
 ook: schare, een groep individuen, zoals in vierschaar en kinderschaar. Met name Bijbeltaal.